«Сосна» (экспортная версия) — российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ближнего радиуса действия для защиты войсковых подразделений от нападений с воздуха в любых видах боя, в том числе во время марша, разработанный в акционерном обществе (АО) «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана» как преемник ЗРК «Стрела-10М3».

ЗРК «Сосна» способен эффективно действовать в составе батареи под управлением различных типов старых, современных и перспективных батарейных командных пунктов, наиболее предпочтительный из которых — ППРУ «Сборка-М1-2» (9С80М1-2).

История 

В 1990-х годах академик РАН Шипунов А. Г. выдвинул идею создать замену ЗРК «Стрела-10» облегчённой конструкции, внедрением оптико-электронной системы управления с лазерным наведением и уменьшенной стоимостью, разработкой которого занялось АО «КБ точного машиностроения им. А. Э. Нудельмана».

При разработке ЗРК преследовалась цель обеспечения большего боевого потенциала с увеличенной живучестью во время боя и, таким образом, сформированы следующие принципы построения:
 В основе комплекса находится высокоточная зенитная управляемая ракета 9М340;
 Система управления ракетой — телеориентированная в лазерном луче (после отделения двигателя и вывода ракеты на линию визирования);
 Достижение высокой эффективности ракеты за счёт короткого полётного времени до цели, высокой точности наведения (лазерная система) и применения неконтактно-контактного лазерного взрывателя с непрерывной круговой диаграммой;
 Внедрение новой многоканальной автоматической почти всепогодной и круглосуточной помехозащищённой оптико-электронной системы управления (ОЭСУ) вооружением;
 Использование автоматического и полуавтоматического режимов наведения.

Впервые ЗРК продемонстрирован в июне 2013 года на открытом мероприятии в Военной академии войсковой противовоздушной обороны в Смоленске на конференции по вопросам развития ПВО сухопутных войск среди образцов новой техники.

По результатам предварительных испытаний из состава аппаратуры ЗРК была исключена командная радиолиния; бывший канал «пеленгации ЗУР» стал выполнять роль тепловизионного канала поиска (обнаружения) цели. Был разработан более удобный пульт управления.

В августе 2018 года ЗРК (на шасси МТ-ЛБ) был продемонстрирован на Международном форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке.

К апрелю 2019 года ЗРК успешно прошел государственные испытания, в ходе которых было увеличено поле зрения «пеленгационного» канала, что позволяет вести самостоятельное обнаружение целей в секторе ответственности, задаваемом одному ЗРК.

В июне 2019 Минобороны России приняло решение о принятии ЗРК на вооружение. На форуме «Армия-2019» был выставлен образец, демонстрирующий размещение боевого модуля ЗРК на шасси БМП-3, а на форуме «Армия-2021» — на шасси БТР 82А. Кроме того, внутри БТР был установлен выносной пульт, с которого образец на шасси МТ-ЛБ управлялся дистанционно.

Предполагается, что в ходе подготовки к серийному производству в состав аппаратуры ЗРК будет внесен ряд новых изменений.

Описание конструкции 

ЗРК включает две боевые части (общая масса 7 кг) — бронебойного (при прямом соударении с целью) действия и осколочно-стержневого (для неконтактного подрыва) — и лазерный неконтактно-контактный взрыватель с комбинированной системой управления. Основой для машины указывается многоцелевое легкобронированное шасси МТ-ЛБ, при этом элементы ЗРК могут быть установлены как на колёсное, так и на гусеничное шасси, возможна установка на кораблях и на стационарной основе на берегу, при этом несущим платформам предъявляется одно требование — их грузоподъёмность должна быть не менее 4 тонн. В качестве примеров можно привести БМП-3, БМД-4, БТР-82.

Комплекс может работать в двух режимах: автоматическом (когда оператор не принимает участия) и полуавтоматическом (системой управляет оператор, но многие процессы автоматизированы), что предпочтительнее в сложной обстановке.

Ракетное вооружение ЗРК размещено в пусковой установке на гиростабилизированной платформе, где также расположено такое оборудование, как теле- и две тепловизионные оптические системы, лазерный дальномер, аппаратура управления ракетой.

В ходе поиска и сопровождения цели ЗРК почти ничего не излучает (исключения: опознавание с помощью с НРЗ, радиосвязь с вышестоящим абонентом и внутри батареи), что усложняет его обнаружение; после пуска ЗУР управление ведётся только по лазерному лучу. При желании базовую машину ЗРК можно оснастить средствами снижения визуальной или тепловой заметности.

ТТХ 
 Вооружение: 12 шт. ЗУР 9М340
 Масса ракеты в полёте (в ТПК), кг: 30 / 42 (28 / 38)
 Калибр до и после разделения ракеты, мм: 130 / 72
 Максимальная скорость ракеты, м/с: 900
 Максимальная перегрузка, g: 40
 Система наведения: лазерная лучевая
 Зоны поражения, км:
 по дальности:1,3—10,0
 по высоте : 0,002—5,0
 Круглосуточность применения: обеспечивается
 Время:
 реакции (от момента обнаружения цели): 5—8 с
 перезарядки, мин.: 10,0 (12,0)
 Режимы работы: автономный и при централизованном управлении
 Угол наведения:
 горизонтального: вкруговую;
 вертикального: от −5 до +82 °
 Экипаж: 2 человека — оператор и водитель.

Основные характеристики оптико-электронной системы управления 
 Режимы работы: автоматический, полуавтоматический
 Обнаружение цели: по внешнему целеуказанию, секторный поиск
 Максимальная угловая скорость, град./c: 50
 Максимальное угловое ускорение, град./с2: 150
 Поле зрения (узкое/широкое), град.:
 телевизионная система: 2,0 х 3,0 / 6,5 х 9,0
 тепловизионный канал: 1,67 х 2,5 / 8,0 х 12,0
 «пеленгационный» канал: 30 х 40
 Дальность взятия на автосопровождение целей (при МДВ = 15 км, р = 80 %), км:
 самолёты: 16—30
 вертолёты: 10—14
 крылатые ракеты: 8—12
 наземные бронированные объекты: 8
 Точность (СКО):
 стабилизации, мрад: 0,07
 определения координат, мрад: 0,2
 определения дальности, м: 5,0
 наведения лазерного дальномера, мрад: 0,1
 наведения информационного поля ЛЛКУ, мрад: 0,08—0,12.

Достоинства машины 
 большая результативность применения в бою как по высокоскоростным, так и низколетящим целям (включая вертолёты на подскоке и БПЛА);
 управляемый уровень автоматизации процесса работы в бою;
 возможность работы в бою круглосуточно и в тяжёлых метеоусловиях;
 незаметный процесс приготовления к стрельбе и отличная живучесть;
 нет ограничений минимальной высоты для поражения летящей цели, возможно уничтожение наземной легкобронированной техники;
 отсутствие чувствительности к применяемым противником радиолокационным и оптическим средствам подавления;
 ведение стрельбы не только с места или с коротких остановок, но и в движении;
 незаметность полета ЗУР для средств защиты обстреливаемого летательного аппарата;
 относительно невысокая стоимость как боевой машины ЗРК, так и ЗУР.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 АО "НПО «Высокоточные комплексы»: Зенитный ракетный комплекс «Сосна»

Зенитные ракетные комплексы России
Бронетехника по алфавиту
Бронетехника России
Гусеничная бронетехника
Военная продукция Конструкторского бюро точного машиностроения